Jack Gregory (?–?) angol labdarúgóedző, a Yeovil Town FC első vezetőedzője 1922–1928 között
 Jack Gregory (1923–2003) olimpiai ezüstérmes angol rövidtávfutó